MEGA, méga ou Mega, dans des domaines différents, peuvent désigner ou faire référence à :

Science 
 méga, un préfixe scientifique.

Informatique 
 Mega CRM, un logiciel de gestion de la relation client.
 MEGA International, une société éditrice d'un logiciel de modélisation d'organisation.
 Mega, un service d’hébergement de fichier créé par Kim Dotcom qui est le successeur de Megaupload.

Automobile 
 Mega, une marque d’automobiles.

Lieu 
 Mega une ville d’Éthiopie ;
 Mega, une île d’Indonésie ;
 Mega, un cratère de Mars.
  un centre commercial à Moscou

Audiovisuel 
 Mega, est une chaîne de télévision américaine.
 Mega, est une chaîne de télévision chilienne.
 Mega, est une chaîne de télévision espagnole.
 Mega, est une chaîne de télévision grecque.

Jeux 
 Mega, une entreprise du jeu vidéo ;
 Mega Brands, une entreprise québécoise de jouets ;
 Mega Brands America, sa filiale américaine ;
 Megaman, une série de jeux vidéo ;
 Mega, un jeu de rôle (abréviation de « messager galactique »).

Personnalité 
 « Mega », diminutif de l’ancienne présidente indonésienne Megawati Soekarnoputri.

Acronyme 
MEGA, acronyme des œuvres complètes de référence de Karl Marx et Friedrich Engels.
MEGA, acronyme de « master européen de gouvernance et d’administration », diplôme de l'école nationale d'administration
Homonymie de toponyme
Homonymie d'acronyme